È stata la prima edizione del torneo e nella finale Elina Svitolina ha sconfitto Kimiko Date-Krumm per 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Nina Bratčikova (quarti di finale)
  Misaki Doi (quarti di finale)
  Donna Vekić (quarti di finale)
  Eva Birnerová (secondo turno)

 Kimiko Date-Krumm (finale)
 Andrea Petković (semifinale)
 Elina Svitolina (campionessa)
 Tamarine Tanasugarn (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Royal Indian Open 2012